L'aurone est une plante.
 Les aurones sont une sous-classe de molécules naturelles de la famille des flavonoïdes.